Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Graubünden seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 DP: Demokratische Partei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
 GLP: Grünliberale Partei
 KP: Kommunistische Partei
 KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 DL: Demokratische Linke (Demokraten, sozialpolitische Gruppe)
 ER: Evangelische Rechte (evangelische/reformierte Konservative)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten, Föderalistische Partei)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Graubünden seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Graubünden

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Graubünden-Mitte (1848–1863)
 Nationalratswahlkreis Graubünden-Nord (1848–1902)
 Nationalratswahlkreis Graubünden-Ost (1848–1902)
 Nationalratswahlkreis Graubünden-West (1848–1902)
 Nationalratswahlkreis Graubünden (1902–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Graubünden